Flandrien kan verwijzen naar:
Flandrien of Flandriaan, een oude Belgische naam voor (een deel van) het tijdperk Holoceen, nu meestal verwijzend naar de Flandriaanse transgressie (Assise de Calais), een afzetting voor de kust van België
Flandrien (bier), een soort bier
Flandrien (kaas), een Belgisch kaasmerk
Flandrien (wielrenner), een type wielrenner
Flandrien-Trofee, een wielerprijs